San José de las Pilas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de las Pilas, Poncitlán, ort, Jalisco, 
 San José de las Pilas, Jesús María, ort, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar